La temporada 2014/15 de la Primera División de Chile está dividida en dos campeonatos:

El Torneo Apertura 2014
El Torneo Clausura 2015